Milledgeville (Geórgia)
Milledgeville (Illinois)
Milledgeville (Ohio)
Milledgeville (Tennessee)

Desambiguações de topônimos